Лига чемпионов АФК 2012 — 31-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 10-й под названием Лига чемпионов АФК.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 37 команд:
 28 команд квалифицируются напрямую в групповой раунд
 9 команд начинают турнир с квалификационного раунда

Квалификационный раунд

Западная Азия 

|-
!colspan="3"|Полуфинал
|-

|-
!colspan="3"|Финал
|-

|}

Восточная Азия 

|-
!colspan="3"|Финал
|-

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определялся в одном матче на поле команды, занявшей первое место в группе.

Матчи прошли 22—23 мая 2012 года (в Западной Азии) и 29 — 30 мая 2012 года (в Восточной Азии).

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 19 сентября, ответные — 2—3 октября 2012 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 22 и 24 октября, ответные — 31 октября 2012 года.

|}

Финал 
Финальный матч прошёл 10 ноября 2012 года поле одного из финалистов турнира — в Ульсане.

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов на сайте АФК
 Результаты матчей на сайте АФК

2012
Футбол в Азии в 2012 году